Йовин (настоящее имя Лина Евгеньевна Воробьева, (род. 31 мая 1975 года) — российская исполнительница песен в жанре бард-фолка, менестрель, лидер группы Rosa Alba. Известна под псевдонимом «Йовин» (также «Ёвин» или «Ё-вин»), который произошёл от героини эпопеи Толкина «Властелин колец» Йовин.

Дискография

Неофициальные альбомы 
 «Возвращение домой», 1995, Йовин и Тэм Ранние песни Йовин и Тэм. Включает в себя песни Йовин «Предание», «Мой рыцарь», «Магическая песня дев Ваэтрока» и другие.
 «Мирский цикл», 1997, Йовин и Тэм. Был записан как посвящение минскому рыцарскому ордену «Сердце дракона» (в настоящее время — международное военно-историческое объединение «Орден Северного Храма») совместно с Тэм.
Официальная позиция Йовин относительно этих альбомов: «Я не могу помешать распространению своих ранних записей плохого качества, но содействовать этому распространению мешает моё эстетическое чувство».

В составе рок-ордена Тампль 
 2000 — рок-опера «Тампль», соавтор музыки и текста.
 2002 — мюзикл «Финрод-зонг», соавтор музыки и текста, в студийной версии — исполнение роли Мелиан, в одной из московских постановок — Галадриэль. Также существует отдельно записанный дуэт Берена и Лютиэн с Йовин в роли последней.
 2004 — рок-опера «Жанна д’Арк», соавтор музыки и текста, в студийной версии и постановках — роль Жанны.
 2008 — рок-опера «Финрод» — роль Галадриэль
 2014 — мюзикл «Принцесса Грёза» (по одноименной пьесе Эдмона Ростана), автор музыки, соавтор текста, в концертной версии — исполнитель роли Соризмонды.

Официальные альбомы 
 1999 — «Весна на поражение»
 2000 — «Дезертир»
 2006 — «Новый день» (С группой Rosa Alba)
 2008 — «Меридиан»

Участие в проектах 
Играет в театре «Братство святой Фуа».

Композитор неснятого фильма «Меч без имени» (режиссёр Влад Таупеш) по одноимённому произведению Андрея Белянина, соавтор саундтрека.

Концертная деятельность 
Лина регулярно даёт сольные концерты в различных клубах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах России.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 

Фолк-музыканты России
Менестрели
Авторы-исполнители России
Артисты, известные под псевдонимами